Brahmana (geschrift), religieuze tekst uit het hindoeïsme, die voornamelijk over exegese handelt
brahmaan, een lid van de hoogste kaste in het hindoeïsme, de priesterkaste
Brahmana (geslacht), een geslacht van steenvliegen uit de familie borstelsteenvliegen (Perlidae)